Amerikai Egyesült Államok
 Hoh, esőerdő Washington államban
 Hoh, folyó Washington államban
 Hoh rezervátum, indián rezervátum Washington államban